Dorfkirche Gebersdorf steht für
 Dorfkirche Gebersdorf (Dahme/Mark) in Gebersdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Dahme/Mark im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg
 Dorfkirche Gebersdorf (Thalmässing), in Gebersdorf, einem Ortsteil des Marktes Thalmässing im Landkreis Roth in Bayern

Siehe auch:
 Pfarrkirche St. Stephanus (Gebersdorf) in Gebersdorf, einem Ortsteil der Stadt Nürnberg in Bayern